Osoby o tym nazwisku:
 Adam Rosiński − polski kierowca, działacz opozycyjny
 Andrzej Rosiński − polski oficer marynarki i inżynier techniki nawigacji
 Andrzej Rosiński − polski historyk i dyplomata
 Bolesław Rosiński − polski antropolog
 Franciszek Rosiński − rzymskokatolicki duchowny, zakonnik, antropolog i etnolog
 Grzegorz Rosiński − polski rysownik komiksowy, grafik i malarz
 Jan Rosiński − polski chemik i fizyk atmosfery 
 Janusz Wojciech Rosiński − polski poeta, prozaik
 Marian Rosiński − polski inżynier, profesor 
 Tomasz Rosiński − polski piłkarz ręczny
 Wojciech Rosiński − polski koszykarz, olimpijczyk
 Zbigniew Rosiński − polski przedsiębiorca, polityk i urzędnik państwowy